Gustav (voornaam) - jongensnaam
 Gustav (orkaan) - orkaan in 2008
 Gustav (televisieserie) - Hongaarse televisieserie
 Gustav-V-land - is een schiereiland op het eiland Nordaustlandet, dat deel uitmaakt van de Noorse eilandengroep Spitsbergen

 Gustav Thöni - Italiaans alpineskiër
 Gustav Havel - was een Tsjecho-Slowaaks motorcoureur